Passo della Sentinella è il nome di due valichi:

 passo della Sentinella (Dolomiti)
 passo della Sentinella (Monti Alburni)